Чован () — англоязычное имя собственное

 Чован, Кальман (1852—1928) — венгерский пианист и композитор
 Чован — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
 Чован — река в штате Северная Каролина, США